Пилар , 

 Пилар — муниципалитет провинции Буэнос-Айрес в Аргентине.
 Пилар — город в Аргентине.
 Пилар — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Алагоас.
 Пилар — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Пилар-ду-Сул — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу.
 Пилар-де-ла-Орадада — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте.
 Пилар-ди-Гояс — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс.
 Пилар-да-Бретанья — район (фрегезия) в Португалии.
 Пилар — город в Парагвае, столица департамента Ньеэмбуку.
 Пилар — город на Филиппинах, в провинции Сорсогон.

Персоналии 
 Пилар, герцогиня Бадахосская (1936—2020) — сестра Короля Испании Хуана Карлоса I, испанский общественный деятель, деятель испанского и международного спортивного движения.
 Пилар Лопес де Айала — испанская киноактриса.
 Пилар Фернандес де ла Мора (1867—1929) — испанская пианистка и музыкальный педагог.
 Пилар фон Пильхау, Адольф Константин Якоб (1851—1925) — балтийский государственный деятель из остзейского баронского рода.
 Пилар, Патрисия (род. 1964) — бразильская актриса.
 Дель Пилар, Марсело (1850—1896) — филиппинский писатель, один из идейных вдохновителей Филиппинской революции.

Прочее 
 «Пилар» — российская музыкальная группа из Перми.